Kinderhook ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Kinderhook (Illinois)
 Kinderhook (New York)
 Kinderhook (Pennsylvania)
 Kinderhook Township (Illinois)
 Kinderhook Township (Michigan)